Miejscowości w USA:
 Twin Lake – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
Gminy w USA:
 Twin Lake (ang. Twin Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Twin Lake (ang. Twin Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Twin Lake (ang. Twin Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn